

Biografia 
Figlio di Heinrich Thyssen e della baronessa Margit Bornemisza de Kászon, ha fondato il museo Thyssen-Bornemisza.

Dalle terze nozze con Fiona Campbell-Walter è nata la baronessa Francesca Thyssen-Bornemisza (7 giugno 1958) che ha sposato nel 1993 Carlo d'Asburgo-Lorena, figlio primogenito di Otto d'Asburgo.

Onorificenze

Ascendenza

Note

Voci correlate 
Thyssen (famiglia)
Bornemisza

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Bornemisza